Eine Knopfzelle ist in der Elektrotechnik eine elektrochemische Zelle in flacher zylindrischer Form, deren Gesamthöhe kleiner ist als der Gesamtdurchmesser, und die eine Elektrische Spannung zwischen 1,35 und 3,6 Volt abgibt. Sie erhielt ihre Bezeichnung durch die Bauform, die in Größe und Form einem Knopf ähnelt. Analog werden sie im Englischen button cells, auch watch cells und flache Exemplare coin cells („coin“=Münze) genannt. Je nach Elektrodenmaterial unterscheidet man u. a. Silberoxid-, Quecksilberoxid- oder Lithiumzellen.

Umgangssprachlich wird für eine Knopfzelle manchmal fälschlicherweise das Wort „Batterie“ verwendet, das aber eine Zusammenschaltung mehrerer elektrochemischer Zellen bezeichnet.

Knopfzellen werden als Spannungsquelle in Geräten eingesetzt, die einen geringen Strombedarf haben oder die selten benutzt werden. Beispiele sind Taschenrechner, Armbanduhren, Hörgeräte, Mini-Taschenlampen oder das Puffern der statischen SRAM-Bausteine auf Mainboards in Computern.

Die ersten Knopfzellen waren Quecksilberoxid-Zink-Zellen und wurden 1942 von Samuel Ruben für das US-Militär entwickelt.

Einsatzbereiche/Unterscheidung

Einsatz 
Für unterschiedliche Anforderungen gibt es unterschiedliche Zellentypen, die sich vom Spannungsverlauf bis hin zur Haltbarkeit unterscheiden und auch entsprechend eingesetzt werden sollten. Bei Armbanduhren sind es in der Regel Silberoxid-Zellen, bei Allroundanwendungen wie kleinen LED-Taschenlampen oder Kinderspielzeug preiswertere Alkali-Mangan-Zellen.

Lithium-Knopfzellen werden überall dort eingesetzt, wo man für eine lange Zeit eine Spannungsversorgung benötigt, z. B. der Typ CR2032 in Computern auf Hauptplatinen, um als Pufferbatterie die Spannungsversorgung der Uhr und des CMOS-RAMs sicherzustellen, wenn der Rechner vom Netz getrennt oder abgeschaltet ist. Auch CR2016, CR2025 usw. sind häufig verwendete Lithium-Knopfzellen, die in kleineren elektronischen Geräten und vielen Autoschlüsseln eingesetzt werden.

Es gibt auch einige wenige Armbanduhren mit Lithium-Batterien, die dann aber auffallend groß sind (Beispiel CR2320).

Alkali-Mangan-Knopfzellen sind sehr preiswert und werden daher oft in kleinen elektronischen Geräten wie z. B. Taschenrechnern und auch in Taschenlampen mit LED-Technik eingesetzt. Da diese auslaufen können, sollte man sie keinesfalls als Ersatz in einer Armbanduhr einsetzen. Bezeichnungen wie L1154, LR44, V13GA, AG13, KA76, LR44H und GPA76 bezeichnen alle den gleichen Zellentyp.

Silberoxid-Knopfzellen mit Bezeichnungen wie zum Beispiel SR1154, SR44, SR44SW oder 303 sind in den meisten Fällen in Armbanduhren im Einsatz. Ein Unterscheidungsmerkmal innerhalb dieser Typen ist die Strombelastbarkeit:

 Low-Drain: Geringere Strombelastbarkeit, z. B. für Uhren bei hoher Auslaufsicherheit (Elektrolyt Natronlauge).
 High-Drain: Höhere Strombelastbarkeit, z. B. für Foto- und Fernsteuerungs-Anwendungen, bei guter Auslaufsicherheit (Elektrolyt Kalilauge).

Zink-Luft-Knopfzellen werden in erster Linie in Hörgeräten eingesetzt.

Neben den nicht mehr hergestellten Quecksilberoxid-Zink-Knopfzellen (30 % Hg) enthielten auch Silberoxid-Zellen (1 % Hg) und Zink-Luft-Knopfzellen (2 % Hg) noch Quecksilber. Seit Herbst 2015 ist in der EU auch hier der Einsatz von Cadmium verboten.

Abmessungen 

Identische Abmessungen bedeuten nicht, dass es sich um den gleichen Typ handelt. Einige Anbieter verwenden bei gleichen Abmessungen unterschiedliche Bezeichnungen für die verschiedenen Typen (Silberoxid 1,55 V, Alkaline 1,5 V, Zink-Luft 1,4 V), wie zum Beispiel SR41, AG3, SG3, LR41, PR41, 192, 384, 392. Bei solchen Auflistungen werden Silberoxid-Uhrenbatterien, Alkaline-Knopfzellen und Zink-Luft-Hörgerätebatterien als angeblich kompatibel aufgeführt.

Die Selbstentladungsrate einer Zelle hängt vom Elektrodenmaterial ab und ist sehr unterschiedlich; neben Bauform und Kapazität ist sie eines der Auswahlkriterien für den jeweiligen Anwendungsfall: Die Spannungsquelle in einer Uhr oder einem digitalen Fieberthermometer sollte möglichst viele Jahre halten und daher eine geringe Selbstentladung haben. In der Regel können Silberoxid-Zellen auch an Stelle von Alkali-Mangan-Zellen eingesetzt werden. Die Kompatibilität und der Preis sind also selten die einzigen Kriterien bei der Auswahl.

Spannung 
Die Spannung einer Knopfzelle ist von ihrer chemischen Zusammensetzung abhängig.

Kapazität 
Je kleiner eine Knopfzelle ist, desto geringer ist die in den Zellen enthaltene Ladungsmenge, die in Milliamperestunden (mAh) angegeben wird. Trotz der sehr kleinen Kapazitäten können Knopfzellen besonders in Armbanduhren und Taschenrechnern mit Flüssigkristallanzeige (LCD) eine Laufzeit von mehreren Jahren haben.

Wegen der Entladung durch Kriechströme sollten Verunreinigungen (z. B. Fettspuren von Fingern) vermieden werden.

Silberoxid-Zellen haben meist eine höhere Nennkapazität als Alkali-Mangan-Zellen.

Aufbau der Modellnummern

Lithium-Knopfzellen 

CR1620 = Lithium-Batterie mit 16 mm Durchmesser und 2,0 mm Höhe. Das C gibt an, dass die Kathode aus Mangan(IV)-oxid besteht. Die Knopfzelle heißt Lithium-Mangandioxid-Zelle. „CR“ steht für eine Lithium-Batterie als Rundzelle, danach folgt der Durchmesser in Millimetern, die letzten Ziffern geben die Dicke in  mm an. Für die Lithium-Knopfzellen haben sich kaum herstellereigene Bezeichnungen etabliert.

BR2032 = Lithium-Batterie mit 20 mm Durchmesser und 3,2 mm Höhe. Das B gibt an, dass die Lithium-Zelle eine Anode aus Graphitfluorid hat. Die Zelle nennt man Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie oder Lithium-Graphitfluorid-Batterie. Die Spannungen sind identisch mit den CR-Typen.

Alkaline-Knopfzellen 

LR1154 = Alkaline-Zelle mit 11,6 mm Durchmesser und 5,4 mm Höhe. Das „R“ steht für eine Rundzelle, danach folgt der Durchmesser in Millimetern (abgerundet), die letzten Ziffern geben die Dicke in  mm an. Für diese Knopfzellen werden immer wieder die unterschiedlichsten Bezeichnungen genannt und teilweise auch miteinander vermischt. So gibt es Verpackungen, auf denen die Bezeichnungen L1154, LR44, 357 und SR44 in einer Zeile genannt werden. Jedoch handelt es sich hier z. B. um drei Alkaline- und eine Silberoxidzelle mit gleichen Maßen.

Silberoxid-Knopfzellen 
SR626 = Silberoxid-Batterie mit 6 mm Durchmesser und 2,6 mm Höhe. Das „SR“ steht für eine Silberoxid-Rundzelle, danach folgt der Durchmesser in Millimetern (abgerundet). Die letzten Ziffern geben die Dicke in  mm an. Sie werden überwiegend in Armbanduhren eingesetzt. Der Vorteil von Silberoxidbatterien ist die für lange Zeit gleichbleibende Spannung. Sie sind teurer als Alkaline-Batterien, haben aber eine deutlich größere Kapazität. Grundsätzlich werden Silberoxidbatterien nur als Knopfzellen hergestellt.

Zink-Luft-Knopfzellen 

PR736 ist eine Zink-Luft-Rundzelle mit 7,9 mm Durchmesser und 3,6 mm Länge wie auch Typ 312, PR41 oder Farbkodierung braun. Zink-Luft-Zellen haben eine sehr hohe Energiedichte. Sie sind äußerlich erkennbar an dem meist farbigen Versiegelungs-Aufkleber, der die für den chemischen Prozess benötigte Luft bis zur Aktivierung von der Batterie fernhält. Hervorzuheben ist die annähernd waagerechte Entladungskurve, die erst zum Kapazitätsende steil abfällt, und die vergleichsweise hohe Stromabgabe. Eingesetzt werden diese Zellen überwiegend in Hörgeräten.

Quecksilber-Knopfzellen 
MR9 ist eine Quecksilber-Knopfzelle mit 16 mm Durchmesser und 6,2 mm Höhe. Früher wurden sie überwiegend in Fotoapparaten eingesetzt. Der Vorteil der Quecksilber-Knopfzelle besteht darin, dass sie neben der mehr als doppelt so hohen Energiedichte im Vergleich zu Alkaline-Knopfzellen eine fast konstante Spannung von 1,35 V über einen weiten Entladebereich bietet. Damit war in den ersten Fotoapparaten mit elektronischen Schaltungen, beispielsweise zur Belichtungsmessung, der Schaltungsaufwand geringer, da eine zusätzliche Spannungsstabilisierung überflüssig war.

In der Quecksilber-Knopfzelle wird das giftige und namensgebende Quecksilberoxid auf der positiven Kathode eingesetzt. Das führte dazu, dass Quecksilber-Knopfzellen in der EU im Rahmen der RoHS-Richtlinien nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Ähnliche Regeln gelten auch in anderen Regionen. Beim Ersatz durch Zellen auf Zink-Luft-, Alkali-Mangan- oder Silberoxid-Basis ist auf die abweichenden Spannungen und Entladeeigenschaften zu achten.

Übersicht der Knopfzellen-Typen 

Bezeichnungen verschiedener Knopfzellen sind in der Europäischen Norm EN 60086 festgelegt. Es gibt aber auch weiterhin populäre Bezeichnungen der jeweiligen Hersteller.

Erklärung zur Vergleichstabelle:
 Spalte „Durchmesser“ und „Höhe“: Die meisten Knopfzellen werden nur auf Zehntel-, nicht auf Hundertstel-Millimeter genau hergestellt. Das ist absolut normenkonform, da nur Maximalwerte in der IEC-Bezeichnung kodiert werden. So darf eine SR1130 nicht höher als gerundete 3,0 Millimeter sein. Der Hersteller Renata fertigt diesen Typ bei sich laut technischer Zeichnung mit einer Sollhöhe von „3,05 mm +0/-0,25 mm“. Auf seiner Webseite gibt der Hersteller jedoch eine Höhe von „3,1 mm“ an. Da dies im Widerspruch zur IEC-Bezeichnung steht, sind solche Angaben in der Tabelle nur in Klammern aufgeführt. Bei Varta wird bei einigen Modellen ein Schwankungsbereich von bis zu 0,4 mm angegeben, zum Beispiel die V 303 MF (SR1154): Durchmesser von 11,25 bis 11,60 mm, Höhe von 5,0 bis 5,4 mm.
 Spalte „Strombelastbarkeit“: (siehe dazu auch Abschnitt Einsatzbereiche/Unterscheidung) In den IEC-Bezeichnungen ist zwar die Kombination aus beiden Elektrodenmaterialien kodiert, nicht aber die Art der Elektrolyte. Für einen Produzenten ist es hingegen entscheidend, ob in einer Zelle beispielsweise eine Kalilauge oder eine Natronlauge Verwendung findet. Entsprechend gibt es für einige IEC-Typen – vor allem für jene mit Silberoxid (SR) – je zwei Herstellerbezeichnungen, eine für die Low-Drain- und eine für High-Drain-Ausführung.
 LD = Low Drain, Geringere Strombelastbarkeit, NaOH-Elektrolyt (Natronlauge)
 HD = High Drain, Höhere Strombelastbarkeit, KOH-Elektrolyt (Kalilauge)
 Spalte IEC 60086: Der erste Buchstaben der Typbezeichnung kodiert die Art des inneren Aufbaus der Batterie (siehe Abschnitt Spannung). Der zweite kodiert die Bauform – bei Knopfzellen immer ein R für „round“, also zylindrische Form. Für die Größe der Batterien sind die Ziffern hinter den Buchstaben zuständig. Hier kam es bei der Überarbeitung der Norm IEC-60086 zu weitgehenden Änderungen:
 Bei den Ziffern der alten Typbezeichnungen (linke Spalte) gab es noch keinen Zusammenhang zwischen Typnummer und Zellengröße. Standardgrößen wurden festgelegt bzw. in die Norm mit aufgenommen und einfach durchnummeriert.
 Bei der Überarbeitung im Oktober 1990 (rechte Spalte) ergeben sich die Nummern der Typenbezeichnung aus den Maximalwerten für den (abgerundeten) Standarddurchmesser in Millimetern und die genaue Höhe in Zehntelmillimetern. (Diese Festlegung gilt für Zellen mit Durchmesser und Höhe je kleiner 100 Millimetern.)
 In der Tabelle sind auch Typenbezeichnungen aufgeführt, die ein Hersteller „zur Zeit“ nicht mehr produziert, die aber auf Grund der alten großen Verbreitung zum Beispiel noch auf Verpackungen anderer Hersteller zu finden sind. Beispielsweise stellt Maxell die SR48 (IEC) „zur Zeit“ selbst nicht mehr her; deren Bezeichnung SR754W oder SR754WSW ist aber noch geläufig.

Aufladbare Knopfzellen 

Knopfzellen gibt es auch als wiederaufladbare Akkumulatoren (kurz Akku), die in Computern, Laptops, schnurlose Telefone, Kopfhörern, Hörgeräten usw. zum Einsatz kommen. Die Nennspannung von Nickel-Cadmium-Akkus oder Nickel-Metallhydrid-Akkus beträgt 1,2 Volt. In Deutschland sind Nickel-Cadmium-Knopfzellen inzwischen durch das Batteriegesetz verboten und daher vollständig vom Markt verschwunden.

In wenigen Fällen werden aufladbare Lithium-Ionen-Akkumulatoren auch in Uhren eingesetzt. Wiederaufladbare Knopfzellen werden ähnlich den nicht aufladbaren Zellen benannt. So haben z. B. die Knopfzellen CR2032 und die wiederaufladbare LIR2032 die gleichen Abmessungen. Die Zellspannung ist bei der aufladbaren „LIR“-Variante aber mit 3,6 Volt um 20 % größer als bei der „CR“-Einwegvariante, sie können also nicht problemlos gegeneinander getauscht werden.

Knopfzellen und Kleinkinder 

Knopfzellen sollten, wie alle Kleinteile, kindersicher aufbewahrt werden. Bei längerer Verweildauer in Speiseröhre oder Magen kann es zu Gewebeschäden kommen.

Weblinks 

 Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien

Einzelnachweise 

Batteriebauart